Jisra’el Kac (1927–2010) – izraelski polityk, minister
 Jisra’el Kac (ur. 1955) – izraelski polityk, poseł i minister z Likudu